Continental Motors ist der Name von zwei Unternehmen:
 Continental Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Motorenhersteller
 Continental Motors (Flugmotorenhersteller), ein US-amerikanischer Flugmotorenhersteller, der aus einer Abteilung des oben genannten Unternehmens entstand und nun zum Teledyne-Technologies-Konzern gehört